Jan Ziobro (ur. 1989) – polski polityk
 Jan Ziobro (ur. 1991) – polski skoczek narciarski